Salgueiros puede referirse a:

Parroquias 
 Salgueiros (Dumbría), lugar y parroquia del concello de Dumbría.
 Salgueiros (Monterroso), parroquia del concello de Monterroso.
 Salgueiros (Villa de Cruces), parroquia del concello de Vila de Cruces.

Lugares 
 Salgueiros (Arteijo), lugar de la parroquia de Suevos, concello de Arteijo.
 Salgueiros (Carral), lugar de la parroquia de Quembre, concello de Carral.
 Vilar de Salgueiros, lugar de la parroquia de O Pacio, concello de Friol.
 Salgueiros (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Rozavales, concello de Monforte de Lemos.
 Salgueiros (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Reboredo, concello de Oza-Cesuras.
 Salgueiros (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Berbetouros, concello de Palas de Rey.
 Salgueiros (Pantón), lugar de la parroquia de Atán, concello de Pantón.
 Salgueiros (Rois), lugar de la parroquia de Augasantas, concello de Rois.
 Salgueiros (Saviñao), lugar de la parroquia de Xuvencos, concello de Saviñao.
 Salgueiros (Vicedo), lugar de la parroquia de San Miguel de Negradas, concello de Vicedo.
 Salgueiros Altos, lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Villalba.
 Salgueiros (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.